A szenátus egyes országokban a parlament felsőházát jelenti. A történelem során sokszor önálló törvényhozó testületeket neveztek így. Egyetemeken is használatos a kifejezés – Magyarországon a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján így nevezik az egyetemek vezető testületét.

Szenátusok a törvényhozás részeként 
 A Római Birodalom szenátusa
 A Bizánci Birodalom szenátusa
 Velencei szenátus
 A Rákóczi-szabadságharc szenátusa
 Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa, illetve az egyes tagállamok szenátusai
 Ausztrália szenátusa
 Bajorország szenátusa (1946–1999)
 Belgium szenátusa
 Brazília szenátusa
 Csehország szenátusa
 A Finn Nagyhercegség szenátusa (1816–1917), Finnország szenátusa (1917–1918)
 Franciaország szenátusa
 Hollandia szenátusa
 Írország szenátusa
 Kanada szenátusa
 Lengyelország szenátusa
 Libéria szenátusa
 Olaszország szenátusa
 Románia szenátusa
 Spanyolország szenátusa
 Törökország szenátusa (1961–1981)

Szenátusok a végrehajtó hatalom részeként 
 Nyugat-Berlin, majd Berlin szenátusa
 Bréma szenátusa
 Hamburg szenátusa

További szenátusok 
 Felsőoktatási intézmény szenátusa

Jegyzetek